

Patronyme
 Andrée Defferre-Aboulker (1912-1993), universitaire et femme politique française ;
 Gaston Defferre (1910-1986), homme politique français.

Autres
 Loi-cadre Defferre (loi à l'initiative de Gaston Defferre)

Voir aussi 

 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme